Ёсихито:

 Император Хорикава (堀河天皇) (1079 — 1107), 73-й правитель Японии.
 Император Накамикадо (中御門天皇) (1702 — 1737), 114-й правитель Японии.
 Император Тайсё  (大正天皇) (1879 — 1926), 123-й правитель Японии.